Serrano FC (Petrópolis), Braziliaanse voetbalclub uit Petrópolis in de staat Rio de Janeiro
 Serrano FC (Serra Talhada), Braziliaanse uit Serra Talhada in de staat Pernambuco